Sassi se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Moritz Sassi
 Agostino Sassi